

Astronomia
 2427 Kobzar – asteroide della fascia principale

Persone
 Evgenij Kobzar' (1992) – calciatore russo
 Vitaliy Kobzar (1972) – ex calciatore kirghiso

Altro
 Kobzar – menestrello cosacco ucraino